Division III i fotboll 1932/1933 bestod av åtta grupper. Gruppvinnarna gick upp till division II och dessa var: Ljusne AIK, Sundbybergs IK, Örebro SK, IFK Örebro, Huskvarna IF, Lessebo GIF, Gårda BK, IFK Hälsingborg.

Serier

Uppsvenskan

Östsvenskan

Mellansvenskan

Nordvästra

Södra mellansvenskan

Sydöstra

Västsvenska

Sydsvenskan

Källor
DIVISION 3 (3rd level) 1932/33, läst 2 december 2012

1932 i Sverige
1933 i Sverige
1932/1933
Fotbollssäsongen 1932/1933